Харитоновка — река в России, протекает в Оренбургской области.

География и гидрология 
Река Харитоновка — левобережный приток Большого Кинеля, её устье находится в 336 километрах от устья Большого Кинеля. Длина реки — 11 км. Площадь водосборного бассейна — 25,2 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Кинель от истока и до устья, без реки Кутулук от истока до Кутулукского гидроузла. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010000812112100007763.

Примечания 

Притоки Большого Кинеля
Реки Асекеевского района